

Geografia

Canada 
 Château-Richer – comune nella regione di Capitale-Nationale (Québec)

Francia

Alta Francia 
 Château-l'Abbaye – comune nel dipartimento del Nord
 Château-Thierry – comune nel dipartimento dell'Aisne

Alvernia-Rodano-Alpi 
 Château-Bernard – comune nel dipartimento dell'Isère
 Château-Gaillard – comune nel dipartimento dell'Ain
 Château-sur-Allier – comune nel dipartimento dell'Allier
 Château-sur-Cher – comune nel dipartimento del Puy-de-Dôme

Borgogna-Franca Contea 
 Château – comune nel dipartimento della Saona e Loira
 Château-Chalon – comune nel dipartimento del Giura
 Château-Chinon (Campagne) – comune nel dipartimento della Nièvre
 Château-Chinon (Ville) – comune nel dipartimento della Nièvre
 Château-des-Prés – comune nel dipartimento del Giura

Centro-Valle della Loira 
 Château-la-Vallière – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira
 Château-Renard – comune nel dipartimento del Loiret
 Château-Renault – comune nel dipartimento dell'Indre e Loira

Grand Est 
 Château-Bréhain – comune nel dipartimento della Mosella
 Château-Porcien – comune nel dipartimento delle Ardenne
 Château-Rouge – comune nel dipartimento della Mosella
 Château-Salins – comune nel dipartimento della Mosella
 Château-Voué – comune nel dipartimento della Mosella

Île-de-France 
 Château-Landon – comune nel dipartimento di Senna e Marna

Normandia 
 Château-sur-Epte – comune nel dipartimento dell'Eure

Nuova Aquitania 
 Château-Chervix – comune nel dipartimento dell'Alta Vienne
 Château-Garnier – comune nel dipartimento della Vienne
 Château-Larcher – comune nel dipartimento della Vienne
 Château-l'Évêque – comune nel dipartimento della Dordogna

Occitania 
 Château-Roussillon – ex comune ora frazione di Perpignano, comune nel dipartimento dei Pirenei Orientali
 Château-Verdun – comune nel dipartimento dell'Ariège

Paesi della Loira 
 Château-d'Olonne – comune nel dipartimento della Vandea
 Château-du-Loir – ex comune ora frazione di Montval-sur-Loir, comune nel dipartimento della Sarthe
 Château-Gontier – comune nel dipartimento della Mayenne
 Château-Guibert – comune nel dipartimento della Vandea
 Château-l'Hermitage – comune nel dipartimento della Sarthe
 Château-Thébaud – comune nel dipartimento della Loira Atlantica

Provenza-Alpi-Costa Azzurra 
 Château-Arnoux-Saint-Auban – comune nel dipartimento delle Alpi dell'Alta Provenza
 Château-Ville-Vieille – comune nel dipartimento delle Alte Alpi

Italia 
 Château Beaulard – frazione di Oulx, comune nella provincia di Torino (Piemonte)
 Château Blanc – montagna delle Alpi della Grande Sassière e del Rutor nelle Alpi Graie (Valle d'Aosta
 Château des Dames – montagna delle Alpi del Weisshorn e del Cervino nelle Alpi Pennine (Valle d'Aosta)
 Château-Verdun – casaforte situata nel comune italiano di Saint-Oyen

Svizzera 
 Château-d'Œx – comune nel distretto della Riviera-Pays-d'Enhaut (Canton Vaud)

Persone 
 Jean Château (1908-1990) – psicologo francese

Trasporti 
 Château d'Eau – stazione della metropolitana di Parigi
 Château de Vincennes – stazione della metropolitana di Parigi
 Château-Landon – stazione della metropolitana di Parigi
 Château Rouge – stazione della metropolitana di Parigi

Pagine correlate 
 Château-Chinon – pagina di disambiguazione
 Château d'Eau – pagina di disambiguazione
 Château Rouge – pagina di disambiguazione
 Château-Verdun – pagina di disambiguazione
 Châteauvieux – pagina di disambiguazione
 Le Château – pagina di disambiguazione